Acontiophorum är ett släkte av koralldjur. Acontiophorum ingår i familjen Acontiophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Acontiophorum